Il segreto del Sahara:  sceneggiato televisivo in quattro puntate di genere fantastico-avventuroso del 1988, andato in onda su RaiUno.
 Il segreto del Sahara: film d'avventura americano del 1953.